Il singolare del torneo di tennis ATP Nizza 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Gabriel Markus che ha battuto in finale Javier Sánchez 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Pete Sampras (semifinali)
 Guy Forget (quarti di finale)
 Andrej Česnokov (primo turno)
 Andrej Čerkasov (primo turno)

 Jordi Arrese (primo turno)
 Francisco Clavet (secondo turno)
 Javier Sánchez (finale)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Nizza 1992
ATP Tour 1992